Дурново Петро Миколайович, Петро́ Микола́йович Дурново́ (нар. 1844, Московська губернія, Російська імперія — пом. 1915, Петроград, Російська імперія) — державний діяч Російської імперії.
 Дурново Іван Миколайович (; нар. 1 (13) березня 1834, Чернігівська губернія, Російська імперія — пом. 29 травня 1903, Берлін) — російський державний діяч українського шляхетського походження.
 Дурново Микола Миколайович, Мико́ла Микола́йович Дурново́ (23 жовтня (4 листопада) 1876, с. Парфенки, тепер Рузького району Московської області — 27 жовтня 1937, Соловки) — російський філолог-славіст, педагог, доктор філології з 1917, член-кореспондент АН СРСР з 1924, д. чл. АН Білорусі з 1928.
 Олександра Дурново, Олекса́ндра Петрі́вна Скоропадська (Дурно́во, * 23 травня 1878, Російська імперія — 29 грудня 1952, Оберстдорф, ФРН) — російська аристократка.
 Острів Дурново, О́стрів Дурново́ (рос. Остров Дурново) — невеликий острів у затоці Петра Великого Японського моря.
 Дурново Петро Павлович, Петро Павлович Дурново (6 грудня 1835 — 19 серпня 1919) — російський державний і військовий діяч з роду Дурново, генерал від інфантерії (1890).